Аль-Малик аль-Ашраф Сайф ад-Дин Абу-ль-Наср Инал ибн Абдаллах аль-Алаи аз-Захири ан-Насири (; ум. 25 февраля 1461 года) — мамлюкский султан Египта в 1453—1461 годах из династии Бурджитов.

Происхождение и приход к власти

Правление

Примечания

Литература

Ссылки